AFB steht für:
 Air Force Base, ein Militärflugplatz der United States Air Force
 Amerikanische Faulbrut, anzeigepflichtige, von einem Bakterium hervorgerufene Seuche bei Honigbienen
 Anglo-Franco-Belge, belgischer Hersteller von Lokomotiven, hatte eine Unterlizenz der NOHAB für Belgien und Luxemburg, die Motoren wurden direkt von GM zugeliefert, siehe NOHAB AA16#Belgien und Luxemburg
 Arbeit für Bremen und Bremerhaven e. V., eine 1995 gegründete Wählergemeinschaft, die bis 2002 existierte und ausschließlich im Bundesland Bremen aktiv war
 Artenschutzfachbeitrag (artenschutzrechtliche Prüfung)
 Asphaltfeinbeton, siehe Asphalt#Asphaltbeton (Heißeinbau), wird im Straßenbau als Deckschicht verwendet 
 Association Française des Banques
 Aufbereitung, siehe Begriffsklärung
 Automatische Fahr- und Bremssteuerung, eine Einrichtung in (Eisenbahn-)Triebfahrzeugen
 Advanced Flooded Battery, siehe Bleiakkumulator

AfB steht für:
 Arbeitsgemeinschaft für Bildung in der SPD
 Archiv für Begriffsgeschichte
 Alkoholfreies Bier

afb steht für:
 Golf-Arabisch (ISO-639-3-Code), arabischer Dialekt an der Westküste des Arabischen Golfs

AFB